

Cinema 
Las Vegas - Terapia per due – film di Peter Tolan

Geografia 
Las Vegas – comune del dipartimento di Santa Bárbara in Honduras
Las Vegas – abitato del comune di Corvera de Asturias in Spagna
 Las Vegas – capoluogo della contea di Clark, Nevada
Las Vegas – capoluogo della contea di San Miguel, Nuovo Messico

Musica 
 Las Vegas – canzone rappresentante della Svezia all'Eurovision Song Contest 2005
Las Vegas – casa discografica italiana

Televisione 
Las Vegas – serie televisiva

Altro 
Las Vegas – gioco di carte
Las Vegas – gioco da tavolo in stile tedesco di Rüdiger Dorn

Pagine correlate
Vegas (disambigua)